Saphanini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Saphanini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Blabinotus (Wollaston, 1854)
 Gênero Derolophodes (Brancsik, 1898)
 Gênero Drymochares (Mulsant, 1847)
 Gênero Masatopes (Breuning & Villiers, 1959)
 Gênero Metalocerus (Aurivillius, 1913)
 Gênero Michthisoma (LeConte, 1850)
 Gênero Opsamates (Waterhouse, 1879)
 Gênero Oxypleurus (Mulsant, 1839)
 Gênero Saphanus (Audinet-Serville, 1834)
 Gênero Zamium (Pascoe, 1864)

Referências

Cerambycinae
Saphanini